

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Wendell – città della contea di Wake, Carolina del Nord
 Wendell – città della contea di Gooding, Idaho
 Wendell – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Wendell – città della contea di Grant, Minnesota

Onomastica
 Wendell – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Wendell – calciatore brasiliano